La Vtoroj divizion 2010 (in russo: Seconda divisione 2010) è stata la 19ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club scese da 81 a 75. Tale calo fu dovuto alle numerose rinunce sia tra i club della precedente stagione (non si iscrissero Abinsk, , Smena Zenit, , Stavropol',  e ) sia tra le squadre vincitrici dei gironi dei dilettanti: solo tre di esse (,  e ) si iscrissero, curiosamente tutte nel Girone Centro). A Voronež le due squadre si riunirono sotto lo stemma del . Le squadre che lasciarono la categoria in quanto promosse in Pervyj divizion 2010 furono , , ,  e , insieme a due ripescate:  e il Volvograd che si fuse con i concittadini del .

Fu quindi necessario ripescare l' e il  (retrocessi) e quattro altri club tra i dilettanti (, ,  e ), mentre le altre tre retrocesse (, , e  finirono tra i dilettanti. Tra le retrocesse della Pervyj divizion 2009 , ,  e  si iscrissero regolarmente, insieme al  che, pur salvo, rinunciò alla categoria; il , invece, chiuse i battenti. Fu inoltre istituito un nuovo club: il .

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 11 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa nei dilettanti l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
Nel Girone Sud il  si ritirò dopo 17 giornate di campionato.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Torpedo Vladimir promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012.
Sportakademklub retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
!width=7%|
!width=7%|
!width=27%|Squadra
!width=10%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
|-style="background:#FFFF66;"
|||1.||align=left|||57||30||17||6||7||59||26||+33
|-
| ||2.||align=left|||56||30||16||8||6||53||32||+21
|-
| ||3.||align=left|||55||30||16||7||7||47||32||+15
|-
| ||4.||align=left|||54||30||15||9||6||53||28||+25
|-style=background:#cccccc;
|||5.||align=left|Avangard Podol'sk||53||30||17||2||11||51||33||+18
|-
| ||6.||align=left|||52||30||15||7||8||53||34||+19
|-
| ||7.||align=left|||50||30||15||5||10||41||36||+5
|-
| ||8.||align=left|||50||30||13||11||6||48||36||+12
|-
| ||9.||align=left|||48||30||14||6||10||40||31||+9
|-
| ||10.||align=left|||43||30||12||7||11||27||31||-4
|-
| ||11.||align=left|||42||30||12||6||12||37||49||-12
|-
| ||12.||align=left|||37||30||11||4||15||40||45||-5
|-
| ||13.||align=left|||31||30||7||10||13||44||43||+1
|-
| ||14.||align=left|||26||30||6||8||16||28||42||-14
|-
| ||15.||align=left|||11||30||2||5||23||26||71||-45
|-style="background:#FFCCCC;"
|||16.||align=left|||3||30||0||3||27||11||89||-78
|-
|}

VerdettiTorpedo Mosca promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012.Nika Mosca retrocesso tra i dilettanti.
Risultati

Girone Sud
Squadre partecipanti

Classifica finale

VerdettiČernomorec Novorossijsk promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012.Batajsk-2007 retrocesso tra i dilettanti.
Risultati

Girone Urali-Volga
Squadre partecipanti

Classifica finale

VerdettiGazovik Orenburg promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012.Rubin-2 retrocesso tra i dilettanti.
Risultati

Girone Est
Squadre partecipanti

Classifica finale

VerdettiMetallurg-Enisej promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012.Okean''' retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2010
Pervyj divizion 2010
Kubok Rossii 2010-2011

Collegamenti esterni

2010
Calcio nel 2010